Rezultati Nacionalno prvenstva ZDA 1943 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Pauline Betz je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
 Pauline Betz (prvakinja)
 Louise Brough (finale)
 Margaret Osborne (četrtfinale)
 Doris Hart (polfinale)
 Sarah Palfrey Cooke (četrtfinale)
 Helen Bernhard (drugi krog)
 Dorothy Bundy (polfinale)
 Mary Arnold (četrtfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Sklici 

Ženske posamično
1943